Cette page contient les pages d'homonymie de Alzira et Alzire.

Oeuvres 

 Alzire, ou les américains, une pièce de théâtre de Voltaire (1736) ;
 Alzira, un opéra de Giuseppe Verdi (1845) ;
 Alzire,  un ballet de Joseph Woelfl (1807).

Toponyme 

 Alzira, une commune d'Espagne de la province de Valence ;
 UD Alzira, un club de football d'Alzira.